Schritt bezeichnet:

 eine elementare Bewegungsphase des Gehens bei Mensch und Tier, siehe Gehen
 ein Ablaufelement bei der Bewegung des Gehens
 Schritt (Einheit), eine alte Maßeinheit in der Länge eines menschlichen Schrittes
 eine Geschwindigkeitsbeschreibung für einen Fußgeher, siehe Schrittgeschwindigkeit
 eine spezielle Fortbewegung einer militärischen Formation, siehe Marsch
 eine Gangart des Pferdes, siehe Pferdegangart
 eine elementare Phase einer sequenziellen Tätigkeit, siehe Ablaufsteuerung
 ein Reaktionsschritt, bei mehrstufigen chemischen Umsetzungen
 in der Musik einen Intervallschritt
 die Innenseite eines Beinkleids, wo die beiden Hosenbeinstränge zusammengenäht oder per Reißverschluss trennbar sind, siehe Hose
 den Genitalbereich

Schritt ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Schritt (* 1892; † im 20. Jahrhundert), deutscher Politiker (DDP, KPD, VdgB und CDU)

Siehe auch:
 Fortschritt (Begriffsklärung)
 Rückschritt
 Gleichschritt
 Paradeschritt
 Tanzschritt
 Schritt für Schritt